Breitbild bezeichnet: 

 eine Gruppe von Bildformaten, siehe Breitbildformat
 eine Bündner Rap-Band, siehe Breitbild (Band)